Mortiers kan syfta på:
 Mortiers, Aisne – en kommun i Aisne Frankrike
 Mortiers, Charente-Maritime – en kommun i Charente-Maritime i Frankrike